

Вулиці 
 Піонерська

Станції метро 
 «Піонерська» — назва станції Московського метрополітену.
 «Піонерська» — назва станції Петербурзького метрополітену.
 «Піонерська» — станція Волгоградського метротрама.
 «Піонерська» — колишня назва (з 1979 по 1993 рік) станції «Лісова» Київського метрополітену.

Інше 
 «Піонерська» — радянська антарктична станція (1956–1959 роки).
 Піонерська — печера в Гудаутському районі, Абхазія (Грузія)
 «Піонерська зорька» — дитяча радіопередача в СРСР (1925–1991 роки).
 «Піонерська правда» — дитяча газета в СРСР (1925–1991 роки).

Див. також 
 Піонер
 Піонерське
 Піонерський